Stati Uniti d'America
Jonesville – città della Contea di Yadkin, Carolina del Nord
Jonesville – città della Contea di Union, Carolina del Sud
Jonesville – città della Contea di Bartholomew, Indiana
Jonesville – città della Parrocchia di Catahoula, Louisiana
Jonesville – villaggio della Contea di Hillsdale, Michigan
Jonesville – capoluogo della Contea di Lee, Virginia